Santana de Cataguases kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Santana de Cataguases (ort), Minas Gerais, 
 Santana de Cataguases (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar